И́лмар Владиславович Верпако́вскис (; ) — советский и латвийский футболист. Мастер спорта СССР (1989). Считался хорошим пенальтистом, был скоростным и техничным футболистом, имел хороший пас и удар. Тренер.

Биография 
Большую часть карьеры провёл в «Звейниексе» из Лиепаи, который играл во второй лиге СССР, в 1989 году провёл один сезон за рижскую «Даугаву» в Первой союзной лиге.

Участник первого матча в истории сборной Латвии после её обретения независимости от СССР, что проходил 8 апреля 1992 года в Бухаресте против Румынии. Илмар появился на поле во втором тайме, когда уже был установлен окончательный счёт. Более игр за первую команду страны не имеет, если не считать участия в Кубке Балтики 1991 года.

В середине 1990-х годах был играющим тренером клуба первой лиги лиепайской «Балтики», где также играл его сын Марис, ставший в 2000-х годах одним из лидеров сборной Латвии. Марис зарабатывал много пенальти, играя в нападении, а Илмар, реализовав все их, стал лучшим бомбардиром команды в один из сезонов.

Примечания 

Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Футболисты СССР
Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Звейниекс»
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Университате»
Игроки ФК «Олимпия» Лиепая (1991)
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Футбольные тренеры Латвии